Юмагу́зино () — название населённых пунктов в Республике Башкортостан, Россия:

 Юмагузино — село в Кугарчинском районе.
 Юмагузино — деревня в Куюргазинском районе.
 Юмагузино — деревня в Стерлибашевском районе.

См. также 
 Юмагужино - деревня в Зилаирском районе Башкортостана
 Юмагузинская ГЭС
 Юмагузинское водохранилище